

Cucina 
Italia
 Nocciolini di Canzo – dolci tradizionali di Canzo, in Lombardia
 Nocciolini di Chivasso – dolci tradizionali di Chivasso, in Piemonte

Persone 
 Manuel Nocciolini – calciatore italiano